Castel-Sarrazin — comuna da Occitânia, França
 Castel San Pietro — comuna suíça do cantão Ticino

Comunas da Itália

Abruzzos 
 Castel Castagna
 Castel del Monte (Abruzos)
 Castel di Sangro
 Castel di Ieri
 Castel Frentano

Campânia 
 Castel Baronia
 Castel Campagnano
 Castel di Sasso
 Castel Morrone
 Castel San Giorgio
 Castel San Lorenzo
 Castel Volturno

Emilía Romanha 
 Castel d'Aiano
 Castel Bolognese
 Castel di Casio
 Castel del Rio
 Castel Guelfo di Bologna
 Castel Maggiore
 Castel San Giovanni
 Castel San Pietro Terme

Lácio 
 Castel Gandolfo
 Castel Madama
 Castel Sant'Angelo (Lácio)
 Castel Sant'Elia
 Castel San Pietro Romano

Lombardia 
 Castel d'Ario
 Castel Gabbiano
 Castel Goffredo
 Castel Mella
 Castel Rozzone

Marcas 
 Castel Colonna
 Castel di Lama

Molise 
 Castel del Giudice
 Castel San Vincenzo

Piemonte 
 Castel Boglione
 Castel Rocchero

Sicília 
 Castel di Judica
 Castel di Lucio

Toscana 
 Castel Focognano
 Castel del Piano

Trentino-Alto Ádige 
 Castel Condino

Úmbria 
 Castel Giorgio
 Castel Ritaldi
 Castel Viscardo

Vêneto 
 Castel d'Azzano
 Castel di Tora

Desambiguações de topônimos